Macalester steht für:

 Macalester College, Hochschule in St. Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Mount Macalester, Berg im Ellsworthland, Antarktika